Vaticanus steht für:
 	
 Mons Vaticanus, siehe Vatikanischer Hügel
 Vaticanus (Gottheit), eine römische Gottheit

Vaticanus ist das Cognomen folgender Personen:
 Titus Romilius Rocus Vaticanus (5. Jh. v. Chr.), römischer Konsul

Siehe auch:
 Codex Vaticanus (Begriffsklärung)
 Vaticanum (Begriffsklärung)
 Vatikan